Wood Lane – stazione della metropolitana di Londra situata sulla Hammersmith & City line 
 Wood Lane – stazione fantasma della Central Line della metropolitana di Londra
 Wood Lane – stazione fantasma della Metropolitan Line della metropolitana di Londra